Карвуейра () — португальська власна назва.

Топоніми

Карвуейра (Мафра) — парафія.
 Карвуейра (Торреш-Ведраш) — парафія.